Möbis ist der Familienname folgender Personen:
 Antonie Möbis (1898–1976), MdHB und Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
 Carolina Möbis (* 1979), deutsche Autorin
 Harry Möbis (1930–2019), deutscher Staatssekretär der DDR